Comitatul Chatham sau Chatham County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii

Chatham County, Georgia
Chatham County, North Carolina